

Patronyme 

 Josef Dittli (1957-), personnalité politique suisse du canton d'Uri ;
 Laura Dittli (1991-), personnalité politique suisse du canton de Zoug ;
 Valérie Dittli (1992-), personnalité politique suisse du canton de Vaud.